Ein Dampfroboter ist ein Roboter, der mit Dampfkraft betrieben wird. Er ist ein Motiv in der Literatur des Steampunk.

Beispiele

Strenco Dampfroboter ST2 
Das von Strenco / Strausstoys in Deutschland seit 2006 hergestellte Modell des ST2 ist ein Spielzeugroboter. Er gilt als die erste, dampfbetriebene Maschine die sich auf zwei Beinen fortbewegt. Das Gehäuse des 36 cm großen menschenähnlichen Modells besteht aus lackiertem Stahlblech. Die Dampftechnik ist aus vernickelten Messingteilen gefertigt. Ein mit Dampfkraft betriebener Kolben bringt über ein Schwungrad eine Antriebsachse in Gang, die in das Laufgetriebe eingreifen und so das Laufwerk des Maschinenkörpers in Bewegung setzen kann.

Literatur 
 Tilman Spreckelsen: Das Herz als Kompass: Androiden im Werk Karl Immermanns, Band 8 Wissenschaft Reihe Cultura Rombach, University of Wisconsin - Madison 1999

Weblinks 
 http://www.blechspielzeugladen.de/Kat07/St2/St2_Fra.htm

Roboter
Dampfgetriebenes Fahrzeug